Línea 59 puede referirse a:

 Línea 59 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 59 de autobuses de Madrid.
 Línea 59 de los Transportes Urbanos de Zaragoza.